Mužská čtyřhra Western & Southern Open 2020 probíhala ve druhé polovině srpna 2020 po obnovení na pět měsíců přerušené sezóny kvůli pandemii koronaviru. 

Do deblové soutěže cincinnatského tenisového turnaje výjimečně hraného v newyorském Národním tenisovém centru Billie Jean Kingovénastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsko-slovenský pár Ivan Dodig a Filip Polášek  jehož členové dohráli v úvodním kole na raketách Carreña Busty a de Minaura.

Vítězem se stal nenasazený španělsko-australský pár Pablo Carreño Busta a Alex de Minaur, který ve finále za 83 minut zdolal Brity Jamieho Murrayho s Nealem Skupským po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–5. V závěru druhé sady bylo utkání na Grandstandu přerušeno pro déšť. K dohrání došlo pod uzavřenou střechou po skončení finále dvouhry na Louis Armstrong Stadium. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Carreño Busta vybojoval z devátého finále na okruhu ATP Tour čtvrtý deblový titul a pro de Minaura to bylo první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (2. kolo)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (semifinále)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (1. kolo)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Oliver Marach (2. kolo)
  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2020